Van Buren County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Van Buren County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Van Buren County (Iowa) – okres státu Iowa
 Van Buren County (Michigan) – okres státu Michigan
 Van Buren County (Tennessee) – okres státu Tennessee

 Van Buren – bývalý název okresu Cass County (Missouri)